Палленберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Палленберг, Йозеф (1882—1946) — немецкий скульптор-анималист.
 Палленберг, Анита (1942—2017) — итальянская модель и актриса.